Australia
 Bayswater – sobborgo di Perth, Australia Occidentale
 Città di Bayswater – Local Government Area dell'Australia Occidentale
 Bayswater – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Regno Unito
 Bayswater – quartiere della Città di Westminster, Londra
 Bayswater – stazione della Metropolitana di Londra
 Sudafrica
 Bayswater – sobborgo di Bloemfontein